

Cinema
I quattro cavalieri dell'Apocalisse (The Four Horsemen of the Apocalypse) – film del 1921 diretto da Rex Ingram con Rodolfo Valentino;
I quattro cavalieri dell'Apocalisse (The Four Horsemen of the Apocalypse) – film del 1962 diretto da Vincente Minnelli con Glenn Ford.

Letteratura
I quattro cavalieri dell'Apocalisse (Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis) è un romanzo, pubblicato nel 1916, di Vicente Blasco Ibáñez.

Pagine correlate 
Cavalieri dell'Apocalisse